Waveland (micronació), estat independent no reconegut, creat per Greenpeace a l'illot Rockall
 Waveland (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Waveland (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí